John Young peut désigner :
 John Young (1881-1878), marchand et homme d'affaires canadien ;
 John Young, évêque de Rochester de 1578 à 1605 ;
 John Young (fl. 1698-1732), éditeur anglais ;
 John Young (1740-1781), capitaine de la Continental Navy durant la révolution américaine ;
 John Young (1742-1835), navigateur et gouverneur d’Hawaï ;
 John Young (1786-1828), peintre ;
 John Young (1802-1852), gouverneur de l'État de New York ;
 Sir John Young (1807-1876),  Lisgar et  de Bailieborough, second gouverneur général du Canada ;
 John Young (vers 1759-1819), homme d'affaires et élu du Bas-Canada d'origine anglaise ;
 John Young (1811-1878), homme d'affaires et député de l'Assemblée législative du Canada-Uni ;
 John Young (1835-1902), universitaire écossais ;
 John Frederick Young (1871-1890), parolier canadien ;
 John Paul Young (1950- ), chanteur australien ;
 John Radford Young (1799-1885), mathématicien américain ;
 John Richardson Young (1782-1804), biologiste et médecin américain ;
 John Russell Young (1840-1899), auteur, diplomate et journaliste américain, septième Libraire du Congrès des États-Unis ;
 John Young (1823-1910), congressiste américain du Kentucky ;
 John Young, (1872-1958), membre du National Soccer Hall of Fame des États-Unis ;
 John Young, homme politique et ancien député du parlement écossais ;
 John Zachary Young (1907-1997), zoologiste anglais ayant étudié les actions neurologiques ;
 John Andrew Young (1916-2002), homme politique américain du Texas ;
 John Watts Young (1930-2018), astronaute américain ;
  (1879-1932), mathématicien américain ;
 John Young (1907-1944), agent secret du Special Operations Executive ;
 John Young, éditeur du site Internet Cryptome ;
 John Young, conseiller royal de Kamehameha I, royaume d'Hawaii ;
 John Young, cinéaste australien ;
 John Young, claviériste ayant joué entre autres avec les groupes rock Asia et Quango ;
 John Young, théoricien littéraire et professeur-assistant à l'Université Marshall ;
 John A. Young, ancien président et CEO de l'entreprise Hewlett-Packard ;
 John Young, compositeur néo-zélandais de musique électroacoustique ;
 John Young, joueur de hockey ;
 John Young (1937-), rugbyman anglais ;
 John Young (1764-1825), pionnier qui fonda la ville de Youngstown dans l'Ohio ;
 John Young (1755-1825), graveur britannique.

Voir aussi 
 , un destroyer de la United States Navy nommé d'après l'officier naval
 John Young Parkway, une route de Floride nommée d'après l'astronaute